Врата ада:
 «Врата ада» — скульптурная композиция Огюста Родена.
 
 «Врата ада» — заключительная двойная серия 2-го сезона сериала «Сверхъестественное».
 Вратами ада в обиходе называют газовый кратер Дарваза.